

Musica 
 Monkey Island – album dei The J. Geils Band del 1977
 Monkey Island – EP di Frank Siciliano del 2000

Videogiochi 
 Monkey Island – serie di videogiochi di cui fanno parte:
 Il segreto di Monkey Island (1990)
 Monkey Island 2: La vendetta di LeChuck (1991)
 Monkey Island 3: La maledizione di Monkey Island (1997)
 Fuga da Monkey Island (2000)
 Tales of Monkey Island (2009)